Джордж Чендлер (; 30 июня 1898 — 10 июня 1985) — американский актёр.

Родился в Уокиган, штат Иллинойс. Снялся во многих фильмах, в том числе «Роковой стакан пива» (1933) и «Brother, Can You Spare a Dime?» (1975). Наибольшую известность принесла роль Петри Мартина в сериале «Лесси». Был президентом Гильдии киноактёров США (1960—1963).

Умер в Панорама-Сити, Калифорния от рака.

Избранная фильмография 
 1933 — Роковой стакан пива
 1936 — Ярость
 1937 — Звезда родилась
 1946 — Странное воплощение
 1947 — Рассчитаемся после смерти
 1975 — Капоне

Ссылки 

Умершие от рака
Похороненные на кладбище Форест-Лаун